Rudanovac je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Plitvička Jezera, Ličko-senjska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 81 stanovnika te 31 obiteljskih kućanstava.

Povezani članci

Vanjske poveznice

Izvori 

 

Naselja u sastavu Općine Plitvička Jezera